Déclic ou Le Déclic peut faire référence à :
 Déclic, un logiciel de géométrie ;
 Le Déclic, une série de bande dessinée de Milo Manara ;
 Le Déclic, un film de Jean-Louis Richard et Steve Barnett inspiré du précédent (1985).

DECLIC est un sigle qui peut désigner :
 Dispositif d'étude de la croissance et des liquides critiques, un mini-laboratoire du CNES à bord de la Station spatiale internationale .